IKS „Jeziorak” Iława – polski klub sportowy założony 6 grudnia 1945, występujący od sezonu 2018/19 w IV lidze. Największym sukcesem klubu jest gra przez 5 sezonów w dawnej II lidze.

Informacje ogólne 
 Rok założenia: 1945
 Barwy klubowe: niebiesko-białe
 Przydomek: Jeziorowcy
 Stadion: Stadion Miejski, 14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 1

Historia

Chronologia nazw klubu 
 6 grudnia 1945 - Związkowy KS Jeziorak Iława
 1946 - Warmia Iława
 1947 - Kolejarz Iława
 1957 - Jeziorak Iława
 Iławski KS Jeziorak Iława
 sezon 1998/99 - Jeziorak Humdrex Iława (nazwa sponsora)
 KP Jeziorak Iława
 Lato 2003 - KP Jeziorak Amex Bączek Iława (nazwa sponsora)
 22 listopada 2004 - KS Jeziorak Amex Bączek Iława (nazwa sponsora)
 Wiosna 2005 - KS Jeziorak Bi-es Iława (nazwa sponsora)
 Jesień 2010 - KS Jeziorak Iława
 Jesień 2014 - ITR Jeziorak Iława
 Wiosna 2016 - ITS Jeziorak Iława
Lato 2021: Powrót do nazwy Iławski Klub Sportowy Jeziorak Iława

Statystyki klubowe

Poszczególne sezony 
 1953 - 2000

 2000 - 2012

 2012 - 2022

 - dane z sezonu 1975/1976 obejmują grę w rundzie zasadniczej i finałowej
 - dane z sezonu 1954, 1971/1972, 1972/1973 są danymi niekompletnymi

Bilans meczów ligowych z poszczególnymi drużynami 

 dane obejmują wyniki z sezonów 1952 – 2011/12
 d. - dawny klub
 Chemik Olsztyn - wł. Stomil II Olsztyn
 dane z „*” oznaczają dane niekompletne co do: zwycięstw, remisów, porażek i bilansu bramkowego

Rekordy

Najwyższe ligowe zwycięstwa (minimum 7 bramek różnicy)

Najwyższe ligowe porażki (minimum 7 bramek różnicy)

Sukcesy 
 9 sezonów występów w II lidze: 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
 1/4 Finału Pucharu Polski: 1994/95
 Puchar Polski OZPN Olsztyn (5 razy):  1985/1986, 1986/1987, 1990/1991, 1991/1992, 1993/1994
 Puchar Polski - Warmińsko-Mazurski ZPN: 2005/2006

Aktualna kadra 
stan na 5 sierpnia 2021 roku

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna
 Strona oficjalna sekcji piłki ręcznej
 
 ITS Jeziorak Iława na 90minut.pl
 Klub Sportowy Jeziorak Iława na 90minut.pl

!
Kluby taekwondo
Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1945